Незлин — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Незлин, Вениамин Ефимович (1894—1975) — советский терапевт-кардиолог.
 Незлин, Давид Вениаминович (род. 1925) — специалист в области радиолокации.
 Незлин, Михаил Вениаминович (1928—1999) — физик, лауреат премии имени Л. А. Арцимовича.
 Незлин, Роальд Соломонович (род. 1930) — иммунолог и биохимик.
 Незлин, Соломон Ефимович (1892—1990) — советский фтизиатр.

См. также 
 Невзлин